Virgil Popa se poate referi la:

 Virgil Popa (senator) (n. 1937), senator între 1990-2000
 Virgil Popa (deputat) (n. 1950), deputat între 1996-2004
 Virgil Popa (dirijor) (n. 1975), dirijor româno-spaniol